Pam Burridge (née en 1965), surfeuse australienne.
Tom Burridge (1881-1965), footballeur anglais.